Per Petković o Petkovic si può intendere:
 Andrea Petković (n. 1987), tennista tedesca di origine jugoslava.
 Bruno Petković (n. 1994), calciatore croato
  Dušan Petković (n. 1974), calciatore serbo
 Vladimir Petković (n. 1963), ex calciatore e allenatore di calcio bosniaco naturalizzato svizzero
 Dejan Petković (n. 1972), ex calciatore serbo
 Nikola Petković (n. 1986), calciatore serbo
 Michael Petkovic (n. 1976), calciatore australiano
 Stefan Petković (n. 1992), cestista svizzero
 Ilija Petković (n. 1945), ex calciatore e allenatore di calcio serbo
 Vlado Petković (n. 1983), pallavolista serbo
 Marija Petković (1892-1966), religiosa croata
 Marko Petković (n. 1992), calciatore serbo
 Jason Petkovic (n. 1972), calciatore australiano